Wielki Kozioł – obraz Goi z 1797-98 roku,
 Wielki Kozioł – obraz Goi z 1819-23 roku.